Новосамара () — село в Бобринецком районе Кировоградской области Украины.

Местный совет 
27251, Кировоградская обл., Бобринецкий р-н, с. Новоградовка

Ссылки 
 Новосамара на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Бобринецкого района